De Premijer Liga is de hoogste voetbaldivisie in Bosnië en Herzegovina die door de Bosnische voetbalbond wordt georganiseerd.

In deze competitie spelen twaalf clubs waarvan de nummers elf en twaalf degraderen. De huidige positie van Bosnië en Herzegovina op de UEFA-coëfficiëntenranglijst betekent dat van de Bosnische deelnemers aan de Europese toernooien de kampioen zich plaatst voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Champions League en de nummers twee en drie zich plaatsen, samen met de bekerwinnaar, voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League.

Geschiedenis
Tot 1997 was de competitie enkel toegankelijk voor Bosnische clubs (moslimclubs). Tussen 1997/98 en 1999/00 speelden de clubs een play-off met clubs uit de Herzeg-Bosnië Liga (Kroatische clubs uit Bosnië). Vanaf 2000/01 werden de Bosnische en Kroatische liga samengevoegd in één competitie. In 2002 uiteindelijk mochten ook de clubs uit de liga van de Servische Republiek deelnemen aan de competitie. Die liga werd vanaf dan een Bosnische tweede klasse naast de Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine. Na het seizoen 2015/16 werd het aantal clubs teruggebracht van zestien naar twaalf.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.

Prestaties per club

Aantal seizoenen in Eerste klasse 
De clubs die vet weergegeven zijn speelden in het seizoen 2020/21 in de Premijer Liga.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Bosnische scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Premijer Liga, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

Voetbal in Bosnië en Herzegovina